El título Rossi puede referirse a:

 P.Rossi, abreviatura empleada para indicar a Pietro Rossi (1871-1950) como autoridad en la descripción y clasificación científica de vegetales;
 Rossi, abreviatura empleada para indicar a Pietro Rossi (1738-1804) como autoridad en la descripción y clasificación científica de vegetales;
 S.Rossi, Stefano Rossi como autoridad en la descripción y clasificación científica de vegetales;
 W.Rossi, abreviatura empleada para indicar a Walter Rossi como autoridad en la descripción y clasificación científica de vegetales.